La Srpska Liga 2011-2012 è stata la 20ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la nona edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la sesta dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2012-2013
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2012-2013
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2012-2013
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2012-2013
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2011-2012
Prva Liga Srbija 2011-2012
Kup Srbije 2011-2012

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2006-2012 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2011-12 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011